Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 42e législature du Québec jusqu'aux élections générales tenues le 3 octobre 2022.

Intentions de vote

Population entière

Pendant la campagne électorale 
Les intentions de votes évoluent relativement peu pendant la campagne électorale, avec une nette avance de la Coalition avenir Québec dans tous les sondages menés et une remontée du Parti québécois en cours de campagne.

Pendant la 42 législature du Québec

Par langue

Par région géographique

Par âge

Niveaux de satisfaction

Meilleur premier ministre

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales québécoises de 2022
 Sondages d'opinion

Sondages
Québec, 2022
Sondages, 2022
Sondage, Québec, 2022